Macaus voetbalelftal (mannen)
 Macaus voetbalelftal (vrouwen)